Andrew Davis er navnet på flere personer:
 Andrew Davis (dirigent) (født 1944) – britisk dirigent
 Andrew Davis (filminstruktør) (født 1946) – amerikansk filminstruktør
 Andrew Davis (politiker) – britisk politiker samt borgmester i Warminster
 Andrew Davis (ishockeyspiller) (født 1981) – canadisk ishockeyspiller
 Andrew Davis (erhvervsmand) – britisk tidligere erhvervsmand samt grundlægger af von Essen Group